Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997 года — 6-й чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил с 1 по 10 августа 1997 года в столице Греции Афинах. Это первый чемпионат мира в Греции. Соревнования проводились на Олимпийском стадионе. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены США, которые завоевали 17 наград, 6 из которых золотые.

Медали

Общий зачёт 
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.

Результаты 
Зелёным выделены чемпионы мира, защитившие свой титул 1995 года

WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте iaaf.org 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997